Konge i Danmark: Oluf Hunger 1086-1095

Se også 1092 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
92
Artikler om enkelte år